В административном отношении Бразильская империя делилась на провинции. За всё время существования империи единовременно насчитывалось от девятнадцати до двадцати провинций, а также один столичный регион.

История

Список провинций Бразильской империи

Территориальные изменения c 1821 по 1889 год

1821 
Капитанства Бразилии переименованы в провинции.

Уругвай оккупирован португальской армией и включён в состав Бразилии в качестве провинции Сисплатина.

1822 
Бразилия провозгласила независимость от Португалии.

1823 
Последние бразильские провинции, которые остались верны португальскому правительству в Лиссабоне, присоединяются к Бразильской империи.

1828 
Провинции Сисплатина становится независимой республикой Уругвай.

1834 
Город Рио-де-Жанейро, имперская столица, выделена провинции Рио-де-Жанейро в Нейтральный муниципалитет. В то же время столица провинции Рио-де-Жанейро была перенесена в город Нитерой.

1850 
Провинция Амазонас выделена из провинции Парана.

1889 
В 1889 году Бразильская империя стала Республикой Соединённых Штатов Бразилии, а провинции стали штатами. Нейтральный муниципалитет стал Федеральным округом.

См. также 
 Административное деление Бразилии

Примечания 

Бразильская империя
Списки:География Бразилии